1931 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать оди́н — может означать:

 1931 — натуральное число между 1930 и 1932.
 1931 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1931 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Возничий.

В литературе 
 1931 год в литературе

В искусстве 
 1931 год в кино
 1931 год в театре
 1931 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1931 год в музыке

В науке 
 1931 год в науке